Chełst může být

vodní tok:

 Chełst – přítok řeky Łeba v Polsku.
 Chełst (přítok řeky Skora) – přítok řeky Skora v Polsku.
sídlo:

 Chełst (gmina Sienica) – vesnice v Mazovském vojvodství v Polsku.
 Chełst (gmina Drawsko) – vesnice ve Velkopolském vojvodství v Polsku.